Go!Zilla – gruppo musicale
 Go!Zilla – software gestore di download